Biroul Națiunilor Unite de la Viena (BNUV) este unul dintre cele patru mari birouri ale ONU. Complexul de birouri este situat in Viena, capitala Austriei si este parte a Centrului International de la Viena, un grup de mai multe organizații internaționale importante.

Agenții 

Cu sediul la Vinea

 Agenția Internațională pentru Energie Atomică (are un acord special cu privire la statutul său) 
 International Money Laundering Information Network 
 Controlul Internațional al Stupefiantelor
 Comisia de pregătire a testelor nucleare, Organizația Ban Treaty 
 Comisia Națiunilor Unite pentru legiferarea comerțului internațional 
 Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială 
 Oficiul Națiunilor Unite pentru afacerile spațiului cosmic ( președinte este Dumitru Prunariu )
 Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate

Prezente la Viena
 Comisia Internațională pentru Protecția Dunării 
 Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați 
 Serviciul de Informații al Națiunilor Unite
 Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de proiect 
 Divizia de Investigații a Organizației Națiunilor Unite 
 Biroul de Supraveghere a Serviciilor Interne
 Administrația poștală a Națiunilor Unite 
 Organizația Națiunilor Unite, Comitetul științific cu privire la efectele radiațiilor atomice

Vezi și 
 Sediul Central al Națiunilor Unite
 Biroul Națiunilor Unite de la Geneva
 Biroul Națiunilor Unite din Nairobi

Organizația Națiunilor Unite
Viena